Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Società Sportiva Matelica Calcio Associazione Sportiva Dilettantistica nelle competizioni ufficiali della stagione 2019-2020.

Divise e sponsor 
Il fornitore tecnico per la stagione 2019-2020 è Macron, mentre lo sponsor di maglia è Fidea. Le divise sono esteticamente molto semplici: completo rosso con finiture bianche (spalle e fianchi) per le gare in casa, bianco con finiture rosse (come la prima) per le trasferte, nero tinta unita come schema third.

Rosa

Calciomercato

Sessione estiva (dall'1/7 al 2/9)

Sessione di dicembre (dall'2/12 al 23/12)

Sessione invernale (dal 2/1 al 31/1)

Operazioni successive alla sessione invernale

Risultati

Serie D

Girone d'andata

Girone di ritorno

Coppa Italia

Coppa Italia Serie D

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Note

Collegamenti esterni 
 

Matelica